Búfalo, mamífero da família Bovidae

Geografia
Topônimos dos Estados Unidos
 Buffalo (Carolina do Sul)
 Buffalo (Dacota do Norte)
 Buffalo (Dacota do Sul)
 Buffalo (Illinois)
 Buffalo (Indiana)
 Buffalo (Iowa)
 Buffalo (Kansas)
 Buffalo (Minnesota)
 Buffalo (Missouri)
 Buffalo (Nova Iorque)
 Buffalo (Oklahoma)
 Buffalo (Texas)
 Buffalo (Virgínia Ocidental)
 Buffalo (Wyoming)

Outros
 Buffalo Bill, caçador e aventureiro estadunidense
 Buffalo Bill (filme)
 Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo, frase linguística

Desambiguações de topônimos